Oberhagen steht für:

 Oberhagen, ein Naturschutzgebiet nahe Warstein
 Oberhagen (Hagen), Stadtteil der Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen 
 Ortsteil der Gemeinde Rövershagen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Oberhagen (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen